Dinamarca

 
 
  — também referido como Hardacanuto e Canuto II de Inglaterra
 
 
 
 Canuto, príncipe herdeiro

 Suécia

 
 

 Outros

 Canuto Lavardo — duque da Jutlândia do Norte
 Knut (urso-polar) — urso-polar de Berlim

Desambiguações de antropônimos